Радок — многозначное понятие.

 Радок — пресноводное (талое) озеро тектонического происхождения на востоке Антарктиды.
 Радок, Альфред (1914—1976) — чехословацкий режиссёр, драматург, сценарист, театральный деятель.